

Codici 
 YIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yining (Cina)

Altro 
 Yin – concetto della filosofia cinese
 Yin – (寅) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Yin –  conosciuta anche come dinastia Shang, regnò dal 1600 al 1046 a.C.
 Yin – l'ultima capitale degli Shang, oggi in rovine